Плаи — название населённых пунктов:

Россия 
 Плаи — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Плаи — деревня в Смоленском районе Смоленской области.

Франция 
 Плаи — муниципалитет.